CTH steht für:
 Catalogue des Textes Hittites, ein Index zu hethitischen Texten
 Chalmers Tekniska Högskola, die Technische Hochschule Chalmers in Schweden
 Church-Turing Hypothesis, englisch für die Church-Turing-These in der Theoretischen Informatik
 „Container-Terminal Hamburg“, ein Tochterunternehmen von Eurogate

CTh steht für:
 Codex Theodosianus, spätantike Gesetzessammlung

CTH